Пинта може бити:

Пинта (брод), име једног од три брода Кристифора Колумба.
Пинта (јединица мере), енглеска (англосаксонска) јединица мере за запремину.